Алабас — название населённых пунктов в Казахстане:

 Алабас — село в Шалкарском районе Актюбинской области.
 Алабас — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.